Karlowitz est l'ancien nom allemand de plusieurs localités d'Europe centrale :
 Sremski Karlovci, ville de l'actuelle Serbie, où fut signé le traité de Karlowitz en 1699 ;
 plusieurs localités de l'actuelle Tchéquie aujourd'hui connues sous le nom de  :
 Karlovice, commune du district de Semily, dans la région de Liberec,
 Karlovice, commune du district de Zlín, dans la région de Zlín,
 Velké Karlovice (), commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín,
 Malé Karlovice (), village administrativement rattaché à la commune précédente,
 Karlovice, quartier de Kostelec u Holešova, commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 deux villages du powiat de Nysa, dans l'actuelle voïvodie d'Opole (Pologne) :
 Karłowice Małe () ;
 Karłowice Wielkie ().

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en Tchéquie